Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Lundgren che ha battuto in finale Ramesh Krishnan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Kevin Curren (primo turno)
 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Ramesh Krishnan (finale)
 Jan Gunnarsson (primo turno)

 Tim Wilkison (semifinali)
 Larry Stefanki (secondo turno)
 Marián Vajda (primo turno)
 Kent Carlsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1985